Monostori ist der Familienname folgender Personen:

 Károly Monostori (auch Károly Mikes; 1913–1986), ungarischer Fußballspieler 
 Tivadar Monostori (1936–2014), ungarischer Fußballspieler und -trainer